Giuliano Malpeli ist der Name folgender Personen:

 Giuliano Malpeli (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1737/38
 Giuliano Malpeli (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, mehrfach Capitano Reggente zwischen 1818 und 1848